Garnitur steht für eine Anzahl zusammenhängender Gegenstände, im Einzelnen:
 Biergarnitur, eine Kombination aus einem Biertisch und zwei Bierbänken
 Gesamtheit zusammenpassender Kleidungsstücke, zum Beispiel einer Uniform
 Garnitur (Küche), feststehende Zusammenstellung von Speisen
 Fahrzeuge der Eisenbahn, die eine betriebliche Einheit bilden; siehe Wagenpark

Garnitur steht außerdem für:
 Garnitur (Einheit), sächsisches Zählmaß
 schweizerisch ein Druckprodukt aus Durchschreibepapier

Siehe auch: